Denis Mercier peut désigner :
 Denis Mercier, un acteur québécois ;
 Denis Mercier (1959-), un général de l'Armée de l'air française.